Siegener ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Siegener (1798–1827), Königlich-Hannoverscher und brasilianischer Soldat im Bereich Raketenwaffen

Siegener steht für

 Siegener Zeitung, 1823 gegründete Tageszeitung im Kreis Siegen-Wittgenstein